Шенвалд може бити:

 Шенвалд им Шварцвалд, општина у округу Шварцвалд-Бар, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Шенвалд (Баварска), град у округу Вунзидел (Фихтел), у њемачкој покрајини Баварска.
 Шенвалд (Бранденбург), општина у округу Даме-Шпревалд, у њемачкој покрајини Бранденбург.